

Design 
 Olivetti Praxis 35 – macchina da scrivere prodotta in serie dalla Olivetti
 Olivetti Praxis 48 – macchina da scrivere prodotta in serie dalla Olivetti

Letteratura 
 Praxis – romanzo di Fay Weldon del 1978
 The Praxis – romanzo di Walter Jon Williams del 2002

Musica 
 Praxis – gruppo musicale statunitense
 Praxis – album dal vivo di Cecil Taylor del 1982

Altro 
 Filosofia della Praxis – movimento filosofico
 Praxis – catena di negozi olandese
 Praxis – genere di lepidotteri